Натуральне число 32
 32 рік до нашої ери
 32 рік нашої ери
 32 століття до нашої ери
 32 століття нашої ери